Книжная башня — башня из книг.
 Книжная башня — здание-книгохранилище гентской университетской библиотеки ().
  — небоскрёб в Дейтройте, США.